Linières-Bouton
Villers-Bouton
Noel Bouton de Chamilly 
Bouton (Iowa)

Desambiguação